En espagnol, Faenza désigne la céramique.

Patronyme 

 Pace di Bartolo, également appelé Pace da Faenza, est un peintre italien qui fut actif au  ;
 Ottaviano da Faenza (né au  et décédé  ou au ), est  un peintre italien ;
 Roberto Faenza est un réalisateur et scénariste italien né le  à Turin.

Toponyme

Faenza, commune italienne dans la province de Ravenne en Émilie-Romagne, dans le nord-est de l'Italie ;
 Musée international de la céramique de Faenza (Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza ou MIC) est l'un des plus importants musées d'art de la céramique du monde.
 Cathédrale de Faenza, dédiée à saint Pierre, est le Duomo di Faenza en Romagne ;
 Liste des évêques de Faenza.

Théâtre Faenza (en espagnol Teatro Faenza) est la plus ancienne salle de projection de films de Bogota.

Viticulture 
 Colli di Faenza

Divers 
 Codex Faenza, 
 La Bataille de Faenza est une bataille qui a eu lieu près du fleuve Senio à Faenza en 1797 ;
 Le Club Atletico Faenza Pallacanestro est un club italien féminin de basket-ball.